Il doppio del torneo di tennis Nordea Nordic Light Open 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrici Alicia Molik e Barbara Schett che hanno battuto in finale Emmanuelle Gagliardi e Anna-Lena Grönefeld 6–4, 6–3.

Teste di serie 

 Alicia Molik /  Barbara Schett (campionesse)
 Martina Navrátilová /  Olena Tatarkova (primo turno)

 Sandrine Testud /  Roberta Vinci (quarti di finale)
 Julija Bejhel'zymer /  Tetjana Perebyjnis (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Nordea Nordic Light Open 2004